Wellingen bezeichnet

 Wellingen (Breisgau) am Kaiserstuhl, ausgegangenes Dorf im Breisgau, gelegen am Rhein
 frühere Bezeichnung von Saarwellingen 
 Stadtteil der saarländischen Kreisstadt Merzig
 Ortsteil von Notzingen im Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg
 Ort an der Nied bei Bouzonville, siehe Villing
 Stadtteil von Belm bei Osnabrück

Siehe auch:
 Welling (Begriffsklärung)